Индијан Лејк има више значења:
 Индијан Лејк (Тексас)
 Индијан Лејк (Пенсилванија)